Ambelania är ett släkte av oleanderväxter. Ambelania ingår i familjen oleanderväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Oleanderväxter
Ambelania